Hór jelentései:

 Hórusz egyiptomi isten névváltozata;
 Hór, a XIII. dinasztia fáraója;
 Hór, egyiptomi hivatalnok;
 Hór, az ókori egyiptomi Szuti építész fivére, szintén építész;
 Szent Hór, ókeresztény egyiptomi remete;
 Hór, település Szlovákiában.
 Hór-patak, a Bükkben lévő patak